CELstart é um motor de jogo, que reune o Crystal Space e o CEL, para desenvolvimento de jogos escritos inteiramente em Python e/ou XML. Não há a necessidade de um compilador C++, para usar o CELstart, pois ele age como um interpretador. Como Crystal Space, CELstart e portável e funciona nas plataformas Microsoft Windows, Linux, UNIX, Mac OS X e FreeBSD. CELstart é código aberto, licenciado sob a GNU LGPL.

Ver também 
 CEL
 Crystal Space
 Motor de jogo

Ligações externas 
 

Motores de jogo
Software livre
Softwares livres para Windows